

Patronyme 
Aumont est un nom de famille notamment porté par :

 Jacques Aumont (1942-), professeur des universités français ;
 Jean VI d'Aumont (1522-1595), baron d’Estrabonne, comte de Châteauroux, capitaine de cavalerie français ;
 Jean-Claude Aumont (1957-), cinéaste, caméraman et monteur de cinéma français ;
 Madeleine Aumont (1924-2016), voyante française ;
 Michel Aumont (1957-2020) clarinettiste et compositeur de jazz français ;
 Michel Aumont (1936-2019), acteur français ;
 Phillippe Aumont (1989-), joueur de baseball américain ;
 Roger d'Aumont (1610-1653), évêque d'Avranches et abbé commendataire
 Tina Aumont (1946-2006), actrice franco-américaine ;
 Yvan Aumont (1938-), dirigeant royaliste français ;

Pseudonyme 
 Jean-Pierre Aumont (1911-2001), acteur français ;

Toponyme 

 Aumont, village suisse du canton de Fribourg ;
 Aumont, commune française du Jura ;
 Aumont, commune française de la Somme ;
 Aumont, ancien écart de la commune française de Norroy-le-Veneur en Moselle ;
 Aumont-Aubrac, commune française de la Lozère ;
 Aumont-en-Halatte, commune française de l'Oise ;
 Isle-Aumont, commune française de l'Aube ;
 La Neuville-d'Aumont, commune française de l'Oise ;
 Les Bordes-Aumont, commune française de l'Aube ;
 Villequier-Aumont, commune française de l'Aisne.
 Hôtel d'Aumont, hôtel du  de Paris ;

Autres 
 Duché d'Aumont, duché français.

Notes et références

Notes

Référence 
Géopatronyme : répartition du patronyme Aumont avant la 1 guerre mondiale 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme normand